AKB kan avse:

 AKB48 – en japansk musikgrupp
 AKB – en avancerad Kalasjnikov, se AN-94
 Anna Kinberg Batra - en svensk politiker